Доротеа (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Доротеа — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.